Cleopatra Jones è un film di blaxploitation del 1973, diretto da Jack Starrett.
Cleopatra Jones è la protagonista dell'omonimo film, interpretata da Tamara Dobson.